

Кадиш — колишня назва села Воронки, Роздольненський район, АР Крим

Кадиш — річка в Башкортостані, права притока Білої
 Кадиш — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан